Die International Tennis Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. September 2004 in Delray Beach stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open und in Bukarest die BCR Open Romania gespielt, welche genau wie das Turnier in Delray Beach zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzelturnier war der US-Amerikaner Jan-Michael Gambill, der in diesem Jahr schon zum Auftakt gegen Mario Ančić verlor. Der Favorit auf den Titel Vincent Spadea erreichte als Setzlistenerster zwar das Finale, unterlag dort aber dem Brasilianer Ricardo Mello in drei Sätzen. Mello hatte das erste und einzige Mal überhaupt ein Endspiel erreicht und kam zu seinem einzigen Karrieretitel.
Die Vorjahressieger im Doppel, Leander Paes und Nenad Zimonjić, spielten dieses Jahr nicht zusammen das Turnier. Nur Paes nahm teil und gewann sogleich – mit Radek Štěpánek an Position 2 gesetzt – das Turnier. Sie gaben im gesamten Verlauf keinen Satz ab und schlugen die Setzlistenersten Martín Rodríguez und Gastón Etlis im Finale deutlich. In dieser Konstellation war es für die beiden Turniersieger der erste Sieg. Für Paes war es insgesamt der 32., für Štěpánek der 9. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 0,1 MB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Delray Beach